Narciso Clavería es el nombre por el que se conoce tanto a:
 Narciso Clavería y Zaldúa (1795-1851), gobernador general de Filipinas.
 Narciso Clavería y Palacios (1869-1935), arquitecto español.